Pharyngomyia är ett släkte av tvåvingar. Pharyngomyia ingår i familjen styngflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Styngflugor
Pharyngomyia